Westermeer (Friesland), een voormalig dorp bij Joure
 Westermeer (wijk), een nieuwbouwwijk uit de jaren '70 en '80 in Joure
 Westermeer (Slochteren), een voormalig meertje bij Luddeweer
 Westermeer (buitenplaats), een buitenplaats bij Haarlem